

Geografia 
 Wiltshire – contea dell'Inghilterra sud-occidentale

Persone 
 Jerry Wiltshire – calciatore anglo-verginiano, difensore
 Sarah Wiltshire – calciatrice inglese naturalizzata gallese, centrocampista
 Stephen Wiltshire – artista britannico

Titoli nobiliari 
 Conte di Wiltshire – titolo nobiliare del Regno d'Inghilterra creato nel XII secolo
 John Stafford, I conte di Wiltshire – nobile inglese
 Thomas Boleyn, I conte del Wiltshire – nobile inglese